Choctaw County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Choctaw County, Alabama
 Choctaw County, Mississippi
 Choctaw County, Oklahoma